Пётр Тито́в: Титов, Пётр Акиндинович (1843—1894) — русский кораблестроитель.
 Титов, Пётр Николаевич (1890—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Титов, Пётр Павлович (1800—1878) — поручик русской армии, отставной статский советник, декабрист.
 Титов, Пётр Савельевич (?—1868) — художник, академик Императорской Академии художеств.
 Титов, Пётр Семёнович (в монашестве Прокопий; 1877—1937) — архиепископ Херсонский и Николаевский.